Nemzeti Bajnokság I osztályában 1947-48 ben 17 csapat küzdött a bajnoki címért. A Csepeli Munkás TK harmadik bajnokságát nyerte. Az öt kieső helyre négy csapat jutott fel az NB II.-ből.

Végeredmény 

A bajnok Csepeli Munkás TK játékosai
Szekeres András (29) – Rédei József (31), Kónya I József (31), Híres Alajos (31) – Nagy II István (31), Rákosi Ferenc (31) – Szentesi Károly (27), Marosvári Béla (31), Keszthelyi II Mihály (29), Fenyvesi György (18), Pintér József (31).
Játszott még: Imri István (10), Preiner Kálmán (5), Négyesi III Frigyes (4), Tihanyi László (1), Bakos Béla (1).
Edző: Kalmár Jenő

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok